Griñán ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Griñán (1946–2013), kubanische Sängerin und Musikprofessorin
 Raynier Casamayor Griñán (bekannt als El Médico (Der Doktor); * 1975), kubanischer Musiker und praktizierender Arzt